Jaworowa Grań (słow. Javorový hrebeň) – grań w Tatrach Wysokich
 Jaworowy Grzbiet (słow. Javorový hrebeň) – grzbiet w Tatrach Zachodnich